Vid, ou VID, peut faire référence à :
 Vid, commune du comitat de Veszprém, en Hongrie,
 VID (société), société de production de télévision russe fondée en 1990 par Vladislav Listiev.